Björkevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björkevattnet (Herrestads socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun,  (2,5 ha)
Björkevattnet, Bohuslän, sjö i Uddevalla kommun,  (0,8 ha)

Se även
Björkvattnet (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn